Pasivum může znamenat:
 v jazykovědě trpný rod
 v účetnictví zdroj krytí majetku, viz rozvaha